«Пиф и Геркулес» () — французский мультсериал 1989—1990 годов режиссёра Брюно Десрессе. Мультфильм повествует о приключениях известных героев комиксов псе Пифе и коте Геркулесе. Было снято 130 13-минутных эпизодов, выходивших по два в одном телевыпуске.

Сюжет 
Действие мультфильма концентрируется на противостоянии главных героев, часто живущих «как кошка с собакой», их друзей Гроталена (Grotalent), Грошо (Grochoux), Фарфуиля (Farfouille) и их противников — шайки воров: главаря Цицерона (Cicéron) и его подручных — Бузарда (Busard) и Гориллы (Gorille).

Озвучивание 
 Вильям Корен : Пиф
 Мишель Мелла : Геркулес
 Роже Карель : Гротален
 Жерар Эрнандес : Грошо
 Жак Альрик : Фарфуиль
 Рене Булош : Цицерон
 Кристиан Пельсье : Бузард
 Ив Эльо : Горилла

Список серий 

 001. La guerre du feu
 002. Taxi folies
 003. Main basse sur l’orteil sacré
 004. Suspicion
 005. Farfouille s’embrouille
 006. A la poursuite du grodeoptère
 007. Ballade pour une valise
 008. Hold up on the rock
 009. Chercheurs d’or
 010. Coup dur pour la sculpture
 011. Pif détective
 012. Père Noël en stock
 013. La croisière infernale
 014. Hot dog mic mac
 015. Drôle de bobine
 016. Herculopolis
 017. Duel
 018. Chut bébé dort
 019. On a volé Sésame
 020. Grand hôtel
 021. Le match du siècle
 022. Mini plaies mini bosses
 023. Pif et la boule de cristal
 024. Du rififi sur l'île
 025. Le fakir va au tapis
 026. Les toqués de la grande cuisine
 027. Descente aux enfers
 028. Pif et Hercule au bagne
 029. Les as du ciel
 030. Nos amis les bêtes
 031. Les chevaliers de la Table Ronde
 032. Pif et Hercule vont au ciel
 033. Les vacances de Pif
 034. Obstruction votre honneur
 035. Farfouille suscite des vocations
 036. Le fantôme misanthrope
 037. Deux faux mages bien faits
 038. N’oubliez pas le guide
 039. Pôles d’attractions
 040. Les envahisseurs
 041. Têtes de l’art
 042. Jour de chance
 043. Pif et Hercule mènent la danse
 044. Incident spatio temporel
 045. Un peu mon neveu
 046. Scoop toujours
 047. C’est d’un commun
 048. Week-end à Zutcote
 049. Bon anniversaire
 050. Gare au gourou
 051. Hoquet choc
 052. Pifok contre Herculax
 053. Rien ne va plus au Matuvu
 054. Un bateau pour Noidkoko
 055. Le génie porte malheur
 056. L’invention du siècle
 057. Rubis sur l’ongle
 058. En avant marche
 059. Farfouille aux trousses
 060. Mieux vaut appeler un chat un chat
 061. L’héritage
 062. Boom sur le violon
 063. Promotion sur la prison
 064. Hallucinations
 065. Gros Talent a disparu
 066. À vot’service m’sieur Grochoux
 067. Farfouille et débrouille
 068. Baby sitting bull
 069. Viva Herculapatas
 070. Taxi cassé
 071. Rencontre du 3ème type
 072. La crise d’Hercule
 073. Les voies du ciel
 074. Le SAMU s’amuse
 075. Coquin de sort
 076. Hot dog party
 077. Faites un vœu qu’il disait
 078. Hercule chasse la prime
 079. Piques sous les tropiques
 080. Tour de piste
 081. Les mémoires d’Hercule
 082. Le maître du monde
 083. Pif et Hercule cascadeurs
 084. Yéti et chuchotement
 085. Le contrat
 086. Pif des bois
 087. Love story
 088. Casse à tous les étages
 089. Coup de froid
 090. Le casse du siècle
 091. Un amour de trésor
 092. Pif et Hercule gladiateurs
 093. La conquête de l’ouest
 094. Paris Sud
 095. Chaperon rouge et compagnie
 096. Bon appétit shérif
 097. Et que ça brille
 098. Pas de pitié pour les bronzés
 099. Les deux mousquetaires
 100. Cessez le feu
 101. Pif fait une cure
 102. Les drôles d’oiseaux
 103. Panique dans la bande
 104. Dépan télé
 105. L'île aux trésors
 106. La guerre des trois
 107. Hercule disparaît
 108. Du gag à la hune
 109. Souvenirs
 110. La guerre des robots
 111. Pif FM contre Radio Hercule
 112. Hercule fait fortune
 113. Astronautes
 114. Cancres et chouchoux
 115. Salade tyrolienne
 116. Le cauchemar de Farfouille
 117. Le coup du siècle
 118. Le blues sur le lagon
 119. Les frères de l’entrecôte
 120. Hercule se met à table
 121. Omnibus pour Roccoco
 122. Le grand sommeil
 123. Une partie de campagne
 124. Super Pif contre Super Herculeman
 125. Drôles de jeux
 126. Gare aux fantômes
 127. Aïe mon neveu
 128. Les travaux d’Hercule
 129. À l’aide les fans sont là
 130. Échec et mat pour Hercule

Полнометражный мультфильм 
В 1993 году вышел фильм «Тысяча и одна шутка Пифа и Геркулеса» (), он был срежиссирован Брюно Десрессе и Шарлем де Латуром.

Примечания

Ссылки 
 список серий на animeguides.free.fr

Видео-игры 
 Игра "Pif et Hercule"  на сайте lemmy-music.do.am 

Мультсериалы 1990 года
Мультсериалы Франции
Мультсериалы о животных
Мультсериалы о говорящих животных
Мультсериалы TF1